

Astronomia
 2653 Principia – asteroide della fascia principale

Altro
 Principia – nella storia militare, gli edifici del quartier generale, al centro del castrum, l'accampamento militare dell'esercito romano
 Philosophiae Naturalis Principia Mathematica – trattato in tre volumi di Isaac Newton del 1687
Principia Mathematica – opera sui fondamenti logici della matematica scritta da Alfred North Whitehead e Bertrand Russell tra il 1910 ed il 1913
 Principia ethica – trattato del filosofo britannico George Edward Moore del 1903
 Principia Cybernetica – collaborazione internazionale di scienziati nel campo della cibernetica e della scienza dei sistemi per sviluppare una completa filosofia cibernetica.